Cycethra är ett släkte av sjöstjärnor. Cycethra ingår i familjen Ganeriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöstjärnor
Cycethra